Sinbong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinbong-dong, Yongin, stadsdel i Yongin, Gyeonggi 
 Uncheon·Sinbong-dong, stadsdel i Cheongju,